Clatworthy ist der Familienname folgender Personen:

 Benn Clatworthy (* 1956), englischer Saxophonist
 Robert Clatworthy (1911–1992), US-amerikanischer Szenenbildner und Oscarpreisträger
 Robert Clatworthy (Bildhauer) (1928–2015), britischer Bildhauer
 Willard H. Clatworthy (1915–2010), US-amerikanischer Mathematiker